Мукбіль ібн Хаді (, повне ім'я — Мукбіль ібн Хаді ібн Мукбіль ібн Ка'іда аль-Хамдані аль-Ваді'і аль-Халлана з роду Аль Рашид) — мусульманський богослов, мухаддіс. Один з проповідників салафізму на території Ємену і засновник інституту Дар аль-хадіс в маленькому містечку Даммадж, за 250 км на північ від Сани.

Біографія 
Мукбіль ібн Хаді народився в містечку Вадіана, на схід від Сааді, в долині Даммадж. Початкову освіту здобув у місцевій школі, але після її закінчення довгий час не мав можливості здобувати освіту. Через деякий час він покинув Ємен і відправився в Мекку і Медину (Саудівська Аравія). Тут він відвідував різні лекції місцевих улемів, поєднуючи навчання і роботу охоронця в одному з будинків Мекки.

Після повернення на батьківщину Мукбіль ібн Хаді починає відкрито засуджувати деякі звичаї і традиції місцевих жителів: жертвоприношення не Аллаху, спорудження мечетей і мавзолеїв над могилами «святих», прохання допомоги у померлих тощо. Розлючені цими діями, деякі з тутешніх шиїтів закликали вбити його, а інші написали лист його батькам з погрозами заарештувати його. Однак потім шиїти дозволили йому вчитися разом з ними, але згодом Мукбіль ібн Хаді відмовився від вивчення деяких книг шиїтського і мутазилітського толку і надалі вчився тільки граматиці арабської мови.

Після початку революції в Ємені, сім'я Мукбіля переселилася в Наджран, де протягом двох років він навчався арабській мові у Абуль-Хусейна Маджд ад-Діна аль-Муїда. Потім він відправився в Неджд і півтора місяця вчився у школі з вивчення Корану, яким керував шейх Мухаммад ібн Сінан аль-Хада. Мухаммад ібн Сінан радить йому вступити в Мединський ісламський університет, але Мукбіль ібн Хаді відправляється в Мекку, де днем ​​працює, а вночі відвідує різні уроки, в тому числі уроки шейха Ях'ї ібн Усмана аль-Бакістані по Тафсиру Ібн Касира, Сахих аль-Бухарі та Мусліма. Після відкриття університету в Мецці, він вступив туди. Переселивши свою сім'ю з Наджрана в Мекку, Мукбіль ібн Хаді протягом 6 років навчався в стінах мечеті Аль-Харам.

Після випуску з Мекканського університету, Мукбіль ібн Хаді переселився в Медину, щоб навчатися в тутешньому Ісламському університеті. Він вступив на факультети «призову» (да'ват) і «основ релігії» (усуль ад-дін) і успішно закінчив їх. Потім він записується на курси з хадисознавства і отримує ступінь магістра.

Шейх Мукбіль ібн Хаді помер в Джидді (Саудівська Аравія) у 2001 році і був похований на мекканському кладовищі аль-Адль, поруч з двома іншими відомими улемами: Абдуль-Азізом ібн Базом і Мухаммадом ібн Саліхом аль-Усайміном.

Вчителі 
Серед численних вчителів і шейхів варто відзначити Абдуль-Азіза ібн База (Верховний муфтій Саудівської Аравії), Мухаммада Насіруддін аль-Албані, Мухаммада аль-Аміна аль-Місрі та інших видатних діячів ісламу.

Бібліографія 
Мукбіль ібн Хаді є автором понад півсотні різних праць з тафсиру, хадисознавства і інших ісламських наук:
Тафсір
 Перевірка і вивірка хадисів з двох томів тафсиру Ібн Касира (до сури аль-Маїда) ().
 Ас-Сахіх аль-Муснад мін асбаб ан-нузуль ()
 Акіда
  Аш-Шафа'а  ( — Заступництво)
  Аль-Джамі ас-Сахих фі-ль-кадар  ( — Збірник достовірних хадисів про приречення Аллаха)
  Са'ікат аз-Зільзаль лі-насаф абатіль ар-рафд ва-ль-і'тізаль  ()
  Ас-Суюф аль-батіра лі-ільхад аш-шую'ійя аль-кафіра ( — Гострі мечі проти безбожництва невірних комуністів)
  Ріяд аль-джанна фі-р-радд аля а'да ас-Сунна  ( — Райські сади: Спростування ворогам Сунни)
  Ат-Талі'а фі радд аля гулат аш-Шиа  ( — Висхідна: Спростування крайнім шиїтам)
  Хаула аль-кубба аль-мабнійя аля кабрия Расул Аллах  ( — Дослідження про купол, що споруджений над могилою  Посланника Аллаха)
  Аль-Ільхад аль-Хомейні фі ард аль-Харамейн  ( — Безбожництво Хомейні на землі Двох святинь)
  Фатва фі-ль-вахда аль-муслімін ма'а аль-куффар ( — Фетва про співпрацю мусульман з невіруючими)
  Іршад заві аль-фатн лі-іб'ад гулат ар-равафід мін аль-Яман ( — Повчання для розуміючих для усунення крайніх рафідіт з Ємену)
  Рудуд ахль аль-ільм аля ат-таі'ін фі хадіс ас-сіхр  ()
  Аль-Махрадж мін аль-фітна  ( — Вихід з Фітни)
  Хазіхі да'ватуна уа акідатуна  ( — Це наш заклик і наша акіда)
  Аль-Кауль аль-амін фі-ль-фадаїх аль-музабзібін  ()
  Ідах аль-макаль фі асбаб аз-зілзал ва-р-радд аля аль-малахіда ад-даллал  ( — Роз'яснення статей про причини землетрусів і спростування заблукавших єретиків)
 Хадіс і термінологія хадісу
  Аль-Джамі ас-Сахіх мімма ляйса фіс-Сахіхайн  ( — Збірник достовірних хадисів, що не увійшли в два сахиха)
  Ас-Сахіх аль-Муснад мімма ляйса фі-с-Сахіхайн  ()
  Татаббу аухам аль-Хакім філь-Мустадрак  
  Тараджім ріджаль аль-Хакім  ( — Біографія передавачів хадисів в збірнику  маль-Хакіма ан-Найсабурі, які не були включені в  Тахзіб ат-Тахзіб  аз-Захабі)
  Тараджім ріджаль ад-Даракутні  ( — Біографія передавачів хадисів в збірнику ад-Даракутні, що не були включені в  Тахзіб ат-Тахзіб  аз-Захабі)
  Аль-Муктарах фі аджвіба асіла аль-Мусталах  ()
 Фікг
  Аль-Джам'бейна ас-салятайн фі-с-сафар' '( — Об'єднання намазів в дорозі)
  Шар'ійя ас-салят фін-ні'аль  ( — Законність молитви у взутті)
  Тухфат аш-шаббі ар-раббані фі-р-радд аля аль-Імам Мухаммад ібн Алі аш-Шавкані  ( — Спростування імаму аш-Шаукані в питанні про мастурбації)
  Тахрім аль-хідаб бі-с-суад  ( — Заборона фарбуватися в чорне)
  Хукм ат-тасвір зауат аль-аруах  ( — Положення про фотографування живих істот)
 Не видані за життя шейха
  Аль-Джамі ас-Сахіх мін ат-тафсир бі-ль-м'асур  ()
 Загублені праці
  Аль-Кіфах лі-асар ан-ніках '' ()

Примітки

Література 
 

Науковці Ємену
Ісламські богослови
Уродженці Ємену

Єменські емігранти до Саудівської Аравії